Vilanava ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Villenave-de-Rions (Vilanava de Rions)
 Villenave-d’Ornon (Vilanava d’Ornon)
 Villenave (Landes)
 Villeneuve-de-Marsan (Vilanava de Marsan)
 Villeneuve-lès-Bouloc (Vilanava de Bonlòc)
 Villeneuve-Tolosane (Vilanava Tolosana)